Вита́лий Казими́рович Буя́льский (; 6 января 1993, Калиновка, Винницкая область, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины.

Клубная карьера 
В 12 лет Буяльский был зачислен в спортивный интернат города Киева РВУФК. Через четыре года Виталия пригласили в школу «Динамо» Киев.

С 2010 года начал привлекаться в юношеские сборные.

В Премьер-лиге дебютировал 26 мая 2013 года в матче последнего тура чемпионата Украины против запорожского «Металлурга» (3:0). В этой игре Буяльский вышел в стартовом составе и в перерыве был заменён на Адмира Мехмеди.

В июле 2013 года был отдан ужгородской «Говерле» в полугодичную аренду, которая зимой была продлена до конца сезона. В «Говерле» Буяльский отыграл 20 матчей чемпионата Украины, забив 3 гола и сделав 6 голевых передач.

26 февраля 2015 года в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против французского «Генгама» забил первый гол в официальных матчах за «Динамо», внеся свой вклад в победу со счетом 3:1. Тремя днями позже он впервые забил за «Динамо» в чемпионате, в ворота «Металлиста» из Харькова.

1 мая 2021 года в матче 24-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1) оформил свой первый в карьере хет-трик, при чём все голы были забиты в первом тайме. 1 июня 2021 года подписал новый контракт с «Динамо» сроком на четыре года. Новое соглашение рассчитано до лета 2025-го года. 2 июля 2021 года был признан лучшим игроком УПЛ по итогам сезона 2020/21, а награду получил 22 сентября перед началом матча за Суперкубок Украины 2021.

Карьера в сборной 
В мае 2016 года главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко включил Буяльского в резервную заявку на чемпионат Европы 2016.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 9 матчей, 0 голов / 4 победы, 5 ничьих, 0 поражений.

Достижения

Командные достижения 
 «Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины (3): 2014/15, 2015/16, 2020/21
 Обладатель Кубка Украины (3): 2014/15, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Украины (4): 2016, 2018, 2019, 2020

Личные достижения 
 Игрок сезона украинской Премьер-лиги: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Говерла»